Виктор Одиноков:
 Одиноков, Виктор Георгиевич (1924—2016) — советский и российский учёный, педагог, филолог, литературовед, член-корреспондент РАО (1992).
 Одиноков, Виктор Николаевич (род. 1937) — российский химик-органик, член-корреспондент АН РБ, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.